Эфиопские ксерические луга и кустарниковые степи — экорегион, протянувшийся от юга провинции Красное Море Судана до территории Сомалиленда, а также захвативший архипелаг Дахлак, принадлежащий Эритрее. Статус сохранности экорегиона оценивается как уязвимый, его специальный код — AT1305.

Плотность населения в экорегионе обычно составляет менее 10 человек на 1 км², одной из доминирующих этнических групп являются кочевые скотоводы афары.

Ландшафт 
В основном высота над уровнем моря не превышает 800 м, хотя встречаются холмы и массивы высотой 1300 метров или впадины, лежащие более чем на 100 м ниже уровня моря, например Данакиль или озеро Асаль. Высота над уровнем моря обычно увеличивается к западу в сторону Эфиопского нагорья. Более высокие массивы, такие как Года или Мабла, считаются обособленными от региона. Он также сильно активен в тектоническом отношении и переживает много землетрясений, на его территории расположены действующие вулканы.

Климат 
Климат в регионе жаркий и сухий. Количество осадков низкое, среднегодовые значения колеблются от 100 до 200 мм, меньше всего осадков выпадает у побережья. Максимальная годовая температура в среднем составляет 30 °C, минимальная — от 21 °C до 24 °C.

Флора и фауна 
Вдоль побережья встречаются мангровые заросли, в основном вокруг вади, дальше вглубь суши растительность меняется на травянисто-кустарниковую степь. Такие виды, как Senegalia mellifera и Rhigozum somalense, в основном доминируют на базальтовых лавовых полях, виды Acacia tortilis и Balanites aegyptiaca можно найти на песчаных равнинах. Также широко распространена разновидность драконового дерева Dracaena ombet.

Среди животных обитают непарнокопытные: газель-доркас, горный дикдик, сомалийская газель, дикий осёл, также богато разнообразие рептилий: Hemidactylus arnoldi и Gerbillus acticola. Из птиц в основном обитает жаворонок лучника.

Охрана региона 
Статус экорегиона оценивается как уязвимый из-за деятельности человека, в основном угрозу представляет вырубка деревьев на топливо и древесину и чрезмерный выпас скота. Из-за охоты и продолжительной войны значительно сократилась популяция крупных видов млекопитающих. На территории экорегиона есть только одна охраняемая территория — заповедник Миле-Сердо в Эфиопии, предполагается создание ещё двух на полуострове Бури в Эритрее возле впадины Данакиль. Правительство Эритреи также ввело систему закрытия последних оставшихся участков естественной растительности по всей стране, что должно помочь сохранению региона.

Провинции, полностью или частично расположенные в экорегионе 
 : Али-Сабих, Арта, Джибути, Дикиль, Обок, Таджура;
 : Аудаль, Санаг, Северо-Западная провинция;
 : Красное Море;
 : Дэбуб-Кэй-Бахри, Сэмиэн-Кэй-Бахри;
 : Афар, Сомали.

Примечания

Ссылки 
 Карта экологических регионов 
 Информация об экорегионе на DOPA Explorer 

Экорегионы Джибути
Экорегионы Сомали
Экорегионы Судана
Экорегионы Эритреи
Экорегионы Эфиопии